Fundao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Fundão (ort), Espírito Santo, 
 Fundão (kommun i Brasilien, Espírito Santo, lat -19,99, long -40,32),

Portugal 

 Fundão (kommunhuvudort), Castelo Branco, 
 Fundão (freguesia), Castelo Branco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar